Stefan Sękowski (1859–1910) – ziemianin, społecznik, poseł
 Stefan Sękowski (1925–2014) – chemik, autor, popularyzator chemii
 Stefan Sękowski (ur. 1985) – polski dziennikarz, publicysta ekonomiczny i polityczny, politolog i tłumacz